Samuli Kivimäki (né le 9 août 1988 à Vaasa en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais. Il est membre du Lukko Rauma dans la SM-liiga.

Biographie 

Après avoir joué son junior avec le Sport Vaasa, il se joint au Lukko Rauma pour la saison 2009-2010 du championnat de Finlande de hockey sur glace, il y joua 43 matchs.

Il joue depuis 2018 pour Les Albatros de Brest en Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Sport Vaasa ||Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Sport Vaasa|| Mestis|| 13|| 1|| 3|| 4|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Sport Vaasa|| Mestis|| 44|| 13|| 18|| 31|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 43|| 7|| 8|| 15|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 44 || 5 || 5 || 10 || 18 || 13 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2010-2011 || Lempäälän Kisa || Mestis || 2 || 1 || 2 || 3 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 15 || 0 || 3 || 3 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Lempäälän Kisa || Mestis || 2 || 2 || 0 || 2 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Ilves Tampere || SM-liiga || 13 || 3 || 6 || 9 || 0 || 5  || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2012-2013|| Ilves Tampere || SM-liiga || 54 || 4 || 12 || 16 || 47 || 1  || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Lempäälän Kisa || Mestis || 2 || 1 || 1 || 2 || 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014|| Sport Vaasa|| Mestis|| 47 || 38 || 16 || 54 || 43 || 6 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2014-2015|| Sport Vaasa || Liiga|| 7|| 1|| 1|| 2||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2015-2016|| Sport Vaasa || Liiga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2017-2018|| Malax IF || II-divisioona|| 6|| 15|| 9|| 24|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Asplöven HC || Hockeyettan|| 6|| 3|| 3|| 6|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Nybro Vikings IF || Hockeyettan|| 17|| 13|| 7|| 20|| 33|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019|| Albatros de Brest || Division 1 (France)|| 23 || 23 || 14 || 37 || 8 || 9 || 8 || 3 || 11 || 40
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| KoMu HT  || II-divisioona  ||  ||

Références 

Naissance en août 1988
Naissance à Vaasa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Brest Albatros Hockey